Мари́я Васи́льева:
 Васильева, Мария Васильевна (1898—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Васильева, Мария Васильевна (1926—2016) — советская певица.